

Astronomia 

 Classe F della classificazione stellare

Elettronica ed elettrotecnica 

 Classe F, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe F è una classe di efficienza energetica

Navi militari 
 Classe F (cacciatorpediniere)
 Classe F (sommergibile)